«Красная неделя» (значения)

 Красная неделя — Страстная неделя, перед Пасхой
 Красная неделя — Светлая неделя, после Пасхи
 Красная неделя — революционные события в Нидерландах в 1918 году.
 Красная неделя ― рабочее восстание в Итали в 1914 году